DDP (Протокол описания диска, ди-ди-пи, англ. Disc Description Protocol) — профессиональный формат обмена, используемый в индустрии мастеринга для определения содержания Оптических дисков, включая CD и DVD. Этот формат принят как основной для тиражирования мастер-дисков почти всеми компаниями. Проприетарный формат, является собственностью DCA, Inc, спецификация находится не в свободном доступе.

DDP-файл содержит разного типа информацию о диске, например, о файловой структуре, наименовании исполнителя.
Всего 4 части:
 Аудио образы (.DAT файлы)
 DDPID (DDP идентификаторы)
 DDPMS (DDP дескриптор потока)
 PQDESCR (дополнительный код дескриптора)

В содержание дополнительного текстового файла также могут быть включены названия композиций и их время (длительности).

Примечания 

DVD
Звуковые редакторы
Цифровой звук
Оптические диски